Le Yucatán, État du sud-est du Mexique
 La république du Yucatán, un État indépendant de 1841 à 1848
 La Capitainerie générale du Yucatán, subdivision coloniale espagnole en Nouvelle-Espagne
 La péninsule du Yucatán, au sud-est du Mexique
 Le canal du Yucatán, détroit délimitant le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes
 L'Amazone du Yucatan, espèce d'amazone (oiseau)
 Le Geai du Yucatan, espèce de passereau
 Yucatán un film de Daniel Monzon sorti en 2018
 Yucatan une agence de relations presses parisienne